Буц:
 Буц, Андрей Фёдорович (1923—1948) — Герой Советского Союза.
 Буц, Виталий Николаевич (род. 1986) — украинский шоссейный велогонщик.
 Буц, Пётр Николаевич (род. 1966) — советский и украинский футболист.
 Буц, Эдвард Антонович (1926—2013) — боец Армии Крайовой, заключённый ГУЛага, председатель забастовочного комитета в 10-м лаготделении Речлага во время Воркутинского восстания.
 Буц, Эрл (1909—2008) — американский политик.